

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Franz Hermann Troschel (1810-1882), zoologiste allemand ;
 Julius Troschel (1806-1863), sculpteur allemand néoclassique ;
 Laura Troschel (1944-2016), chanteuse et actrice italienne.

Zoologie
 Poisson-perroquet de Troschel, est une espèce de poisson de la famille des Scaridae ;

Homonymie
Homonymie de patronyme